Лучак, Анджей (1948) — польский шахматист; международный мастер (1979).
 Лучак, Петер (1979) — австралийский теннисист, польского происхождения.
 Лучак, Томаш (1963) — польский математик